Fågeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fågletjärnet, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (4 ha)
Nedre Fågeltjärnen, sjö i Årjängs kommun,  (0,7 ha)
Övre Fågeltjärnen, sjö i Årjängs kommun,  (0,5 ha)
Fågeltjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (14,1 ha)
Fågeltjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stora Fågeltjärnen, sjö i Ludvika kommun, 
Fågeltjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Fågeltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Fågeltjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn